Trasgressione –  comportamento di chi non rispetta le regole
 Tra(sgre)dire – film del 2000 diretto da Tinto Brass